Келлі Вейн Чейз (;  25 жовтня 1967, Поркапін-Плейн, Саскачеван) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року в ЗХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Сент-Луїс Блюз», «Гартфорд Вейлерс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 458 матчів у НХЛ, включаючи 27 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Американські спортивні коментатори